Panzetta ist der Name von

 Alfonso Panzetta (* 1958), italienischer Kunsthistoriker
 Angelo Panzetta (* 1967), US-amerikanischer Fußballspieler und Trainer
 Angelo Raffaele Panzetta (* 1966), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Crotone-Santa Severina
 Girolamo Panzetta (* 1962), italienischer Schauspieler
 Joseph Panzetta (1787–1830), italienischer Bildhauer, der vornehmlich in England aktiv war